Granzow steht für:

 Granzow (Altkalen), Ortsteil der Gemeinde Altkalen im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Granzow (Gumtow), Ortsteil der Gemeinde Gumtow im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Granzow (Mirow), Ortsteil der Stadt Mirow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Chrząstowo (Kamień Pomorski) (deutsch: Granzow), Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Kamień Pomorski (Cammin), Polen

Personen:
 Alexander Granzow (* 1990), deutscher Schauspieler
 Beate Granzow (* 1940), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Claudia Schneider-Granzow (* 20. Jahrhundert), deutsche Unternehmerin, Ehefrau von Jürgen Schneider

 Kazimierz Granzow (1832–1912), polnischer Maurer und Unternehmer
 Klaus Granzow (1927–1986), deutscher Schauspieler, Schriftsteller und Heimatdichter
 Kurt Granzow (1909–1943), deutscher Funktionär der KPD und NS-Opfer
 Matthias Granzow-Emden (* 1967), deutscher Fachdidaktiker
 Ulrich Granzow (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Walter Granzow (1887–1952), deutscher Landwirt und Politiker (NSDAP), Ministerpräsident von Mecklenburg-Schwerin
 Wilhelm Granzow (1885–1945), deutscher Porträt- und Landschaftsmaler